Imhoff – jeden z najstarszych niemieckich rodów patrycjuszy

Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Albrecht Imhoff – saski urzędnik
 Cristian Imhoff – argentyński siatkarz
 Darrall Imhoff – amerykański koszykarz
 José Luis Imhoff – argentyński lekarz, rugbysta i trener
 Juan José Imhoff – argentyński rugbysta